AHCYL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 530 амінокислот, а молекулярна маса — 58 951.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як одновуглецевий метаболізм, ацетиляція. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД, РНК. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, мікросомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки